Fekete Zoltán (1877–1962) erdőmérnök, az MTA tagja
Fekete Zoltán (1911–1988) pedológus, agrogeológus, agrokémikus, főiskolai és egyetemi tanár
Fekete Zoltán (1926) orvos, hematológus
Fekete Zoltán (1938) grafikus, illusztrátor
Fekete Zoltán (1967) színész, szinkronszínész
Fekete Zoltán (1979) táncművész